Intasuchus es un género extinto de temnospóndilo anfibio que vivió durante el periodo Pérmico. La especie tipo es Intasuchus silvicola hallado en la formación Inta en Rusia y fue nombrada en 1956. Intasuchus pertenece a la familia Intasuchidae y probablemente es su único miembro, aunque se han asignado en el pasado a otros taxones como Syndyodosuchus y Cheliderpeton. Muy probablemente Intasuchus pertenece al grupo Archegosauroidea, parientes pérmicos del gran clado de temnospóndilos del Mesozoico, Stereospondyli.

Descripción 
Intasuchus tenía un cráneo largo y palando que se estrechaba levemente hacia el frente. Bordes prominentes corrían a lo largo de la superficie del cráneo desde las óbitas oculares a las aberturas nasales. La ranura ótica en la parte posterior del cráneo es relativamente estrecha en comparación con la de otros temnospóndilos, aunque se extiende como un surco a lo largo de los lados de la meseta craneana. Intasuchus tenía grandes dientes en el paladar, con una gran fila entre dos aberturas del paladar llamadas choanas, colmillos en el hueso palatino, y pequeños dientes extendiéndose a lo largo del ectopterigoides.

Clasificación 
El análisis filogenético de Schoch y Milner (2000) situó a Intasuchus como un miembro basal de un grupo denominado Archegosauriformes. Fue situado entre los arquegosauroideos, aunque se encontró que Archegosauroidea es una colección parafilética de taxones basales con respecto a Stereospondyli. Intasuchus silvicola fue recuperado como el taxón hermano de Cheliderpeton latirostre (ahora conocido como Glanochthon latirostre). A continuación un cladograma basado en este análisis:

Referencias 

Temnospondyli
Fósiles de Europa
Fósiles del Pérmico